Швецо́в (Швецо́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Швецов 
 
 
 Швецов, Анисим Васильевич (1840—1908) — российский духовный писатель, старообрядческий епископ Арсений.
 Швецов, Аркадий Дмитриевич (1892—1953) — советский конструктор авиационных двигателей.
 Швецов, Вадим Аркадьевич (род. 1967) ― генеральный директор ОАО «Соллерс».
 
 
 
 Швецов, Владимир Александрович (1978—2000) — гвардии младший сержант 6-й роты, погиб в боях Второй чеченской войны.
 Швецов, Вячеслав Сергеевич  (род. 1992) — российский хоккеист с мячом.
 Швецов, Геннадий Иванович (1935—2015) — советский и российский инженер-строитель, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) (1996).
 
 
 Швецов, Игорь Александрович (1904—1982) — артист балета, балетмейстер.
 Швецов, Константин Иванович — советский генерал-майор
 Швецов, Леонид Владимирович (род. 1969) — российский марафонец, тренер, рекордсмен в сверхмарафоне The Comrades.
 
 
 Швецов, Павел Константинович (1921—1976) — шофёр, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Швецов, Степан Фёдорович (1913—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Швецов, Фотий Ильич (1805—1855) — русский горный инженер.



Топоним 
 Швецова — деревня в Свердловской области России.

См. также 
 Шевцов
 Швецово — топоним
 Улица Швецова (Санкт-Петербург)